Barreiro (gemeente), een gemeente in het Portugese district Setúbal
Barreiro (freguesia), een freguesia in bovenvermelde gemeente